Сущёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Сущёвская волость (Сердобский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Сущёвская волость (Духовщинский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Сущёвская волость (Калязинский уезд) — в составе Тверской губернии